Ocenění Přihraj:Král asistencí se uděluje vždy po pěti ligových kolech hráči s nejvyšším počtem gólových nahrávek. Oceněný hráč bude po dobu dalších 5 kol nosit titul Krále asistencí a bude nosit dres se symbolem Přihraj. Ocenění bylo poprvé uděleno po 5. kole sezony 2018/2019 a prvním vítězem se stal Nicolae Stanciu ze Sparty. Současným držitelem ocenění je Jaromír Zmrhal, který na toto ocenění dosáhl na hostování v FK Mladá Boleslav.

Pravidla 
Pořadí se vyhodnocuje po každém pátém kole podle následujících pravidel:
 1) Počet gólových asistencí (A)
 2) Počet přihrávek do gólové šance (GŠ)
 3) Počet předfinálních přihrávek (PP)
 4) Počet přihrávek do pokutového území (PPÚ)
 5) Celkový počet přihrávek 
 6) Počet odehraných minut 
 7) Počet naběhaných metrů

Vítězové

Rekordy

Hráči

Týmy

Odkazy

Reference 

Nejvyšší česká fotbalová soutěž
Česká fotbalová ocenění